Karl Larsson, Karl Larson, Carl Larsson eller Carl Larson kan syfta på:

Carl 
Carl Larsson, konstnär (1853–1919)
Carl Larson riksdagsman, Lantmanna- och borgarepartiet (1871–1937)
Carl Larsson i Apelnäs, politiker (1810–1888)
Carl Larsson i By, författare (1877–1948)
Carl Anders Larsson, Larsson i Maspelösa, politiker (1819–1884)
Carl Larsson, fotograf i Gävle (1866–1947)
Carl Larsson, keyboardist, medlem i Honey Is Cool
Carl Larsson (1969–2016), musikproducent, känd under senare namnet Calle Wisborg

Karl 
Karl Larsson (politiker), politiker (1854–1933)
Karl Larsson (frälsningssoldat) (1868–1952)
Karl Larsson (konstnär), svenskamerikansk konstnär (1893–1967)
Karl Larsson (svensk konstnär) (född 1977)
Karl Larsson (musiker), sångare, gitarrist och låtskrivare (1979)
Karl Larson, fotbollsspelare (1991)